Denumirea de Avramovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Avramovo, un sat în comuna Iakoruda, regiunea Blagoevgrad;
 Avramovo, un sat în comuna Ardino, regiunea Kărdjali.